Pöllendorf ist der Name folgender Orte:

 Pöllendorf (Gemeinde St. Leonhard), Ortschaft von St. Leonhard am Forst, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Pöllendorf (Gemeinde Weistrach), Ortsteil von Weistrach, Bezirk Amstetten, Niederösterreich

Siehe auch:
 Pellendorf